Церковь Святой Урсулы — католический храм, освящённый во имя святой Урсулы.

 Церковь Святой Урсулы (Кёльн) в Германии
  в Германии
  в Финляндии
  во Франции

См. также 
 Бывший костёл Святой Урсулы — памятник архитектуры во Львове (Украина).
 Урсулинки